Балантун има више значења:

 Балантун (Изамал), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Балантун (Тисмевак), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику